ima više značenja.

 Hiosciamin, lek
 One (jezik), ISO 639-3 kod